Blue Hawaii steht für:

 Blue Hawaii, Originaltitel von Blaues Hawaii, US-amerikanischer Musikfilm von Norman Taurog aus dem Jahr 1961
 Blue Hawaii (Elvis-Presley-Album), Soundtrackalbum von Elvis Presley aus dem Jahr 1961
 Blue Hawaii (Nora-Aunor-Album), Musikalbum von Nora Aunor aus dem Jahr 1971
 Blue Hawaii (Band), kanadisches Electronica-Duo
 Blue Hawaii (Cocktail), Cocktail auf Basis von Rum